En allemand, le mot bleibtreu signifie "celui qui reste fidèle".

Patronyme 
 Denise René, de son vrai nom Denise Bleibtreu, galeriste parisienne ;
 Georg Bleibtreu (1794-1866), peintre allemand ; 
 Karl Bleibtreu (1859-1928), écrivain allemand ; 
 Marcel Bleibtreu, homme politique français ;
 Monica Bleibtreu, actrice autrichienne ;
 Moritz Bleibtreu, acteur allemand.

Patronyme germanique